Aubrey Dollar (Raleigh (Carolina do Norte), 23 de setembro de 1980) é uma atriz americana de televisão e cinema.

Ela estudou na Needham B. Broughton High School, onde foi colega de classe do também ator Colin Fickes. Ela também estudou na Universidade de Boston. É conhecida por intrepretar o papel de Judy Kramer em Point Pleasant, uma série de vida curta exibida pela FOX em 2005, e pelo papel de Marcy Bender em Dawson's Creek. Interpretou também o papel de Marina Cooper por três anos na soap opera Guiding Light, um papel que lhe rendeu em 2003 a indicação de "Melhor Estreante" ("Outstanding Newcomer") no prêmio Soap Opera Digest Award. Ela está atuando no momento na série Women's Murder Club.

Sua irmã mais nova, Caroline Dollar, também é atriz.

Filmografia

Filmes

Televisão

Ligações externas 
 

Atores dos Estados Unidos
Naturais de Raleigh
Alunos da Universidade de Boston
Alunos do Amherst College